Прва лига Хрватске у фудбалу 2007/08. се у овој сезони одржава 17 пут. Такмичење ће се одржати од 21. јула 2007. до 10. маја 2008. од покровитељством Савеза Прве фудбалске лиге Хрватске (Удруге Прве ногометне лиге).

Састав лиге 
У сезони 2007/08. лига је имала 12 клубова. Нови чланови су НК Интер Запрешић, првак Друге лиге и Задар који је у квалификацијама победио Пулу укупним резултатом 6:2 (3:0, 2:3).
{|
|
 Вартекс 
 Динамо
 Загреб 
 Задар 
 Интер Запрешић
 Међимурје  
|
<ol start="7">
'''Осијек 
'''Ријека  
'''Славен Белупо  
'''Хајдук Сплит
'''Цибалија 
'Шибеник </li>
|}

 Систем такмичења 

Такмичење се одвија у два дела по трокружном лига систему, свако са сваким 3 пута. 

Први део је двокружни лига систем. Распоред утакмица се одерђује жребом на основу такмичарских бројева по Бергеровим таблицама. Првопласирани клуб из претходне сезоне има право изора такмичарског броја. После одиграна 22 кола прелази се на други део где се прави нови распоред такмичења.

Следећих 11 кола (трећи круг) играју се на основу пласмана из првог дела. Првоплаираних шест клубова добијају идентичан такмичарски број свом месту на табели по завршетку првог дела. од 1 до 6. Екипе пласиране од 7. до 12 места добијају бројеве тако што 7 добија бр 12, 8 број 11 до 12 који добија број 7. На основу тих бројева поново се одређују парови.

Бодове и постигнуту гол-разлику и из првог дела клубови преносе у други део. 

На крају сезоне, последње-пласирана екипа испада у Другу лигу, док претпоследња екипа игра 2 квалификационе утакмице са друго-пласираним из Друге лиге. Првак лиге учествује као носилац у 2. претколу Лиге шампиона, другопласирани улази у УЕФА куп, као и победник Купа Хрватске.

Ако је победник купа истовремено и првак или другопласирана екипа лиге, у УЕФА купу игра трећепласирани у лиги. Четвртопласирана екипа игра у Интертото купу.

Квалификације за улазак у Први лигу одиграће се 17. маја и 21. маја. Играће претпоследња елипа Интер Запрешић и друголасирана екипа Друге лиге НК Хрватски драговољац из Загреба.

 Резултати Домаћини су наведени у левој колони. а резултати из другог дела (трећи круг)уписани су у другом реду.''

Табела

Листа стрелаца

Страни играчи у сезони 2007/08.

Опрема клубова 2007/08

Састав екипе победника 

 Георг Кох, Ето, Дино Дрпић (Томислав Барбарић), Хрвоје Чале (Маријан Буљат), Михаел Микић, Огњен Вукојевић, Ивица Врдољак, Лука Модрић, (Самир), Марио Манџукић, Јосип Тадић
 Тренер: Звонимир Солдо

Статистика 
 утакмица 193
 голова 572
 просек голова 2,9
 просек гледлаца 3.838

Види још 
 Прва лига Хрватске у фудбалу

Спољашње везе 
 www.prva-hnl.hr

Прва лига Хрватске у фудбалу
Сезона 2007/08. у хрватском фудбалу